Transkription kan avse:

Transkription (språkvetenskap) – en språkvetenskaplig term
Transkription (genetik) – en process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA
Transkription (musik) – överföring av ett stycke skrivet för ett visst musikinstrument till ett annat